De Rally van Griekenland 1986, formeel 33rd Bosch Acropolis Rally, was de 33e editie van de rally van Griekenland en de zesde ronde van het wereldkampioenschap rally in 1986. Het was de 153e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish vond plaats in Athene.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Resultaten op juwra.com
  Resultaten op ewrc-results.com

Grie
Rally van Griekenland